Beat har flere betydninger:

Underholdning og fiktion

Musik og akustik
Beat - Taktslag en underdeling af en takt (beat bruges som synomym).
Beatmusik – er elektrisk forstærket rytmisk musik, forkortes ofte beat.
Beat - grundrytmen i jazz
Beat - betegnelse for 1. og 3. taktslag i 4/4-takten i jazz, i modsætning til afterbeat
Beat - betegnelse for en energisk (jazz)rytme
Off-beat - er de rytmiske accenter mellem de fire taktslag
 Beat (tv·2-album) – er det tredje album af det danske band tv·2.
 Beat (album) – et album med King Crimson
Beats by Dr. Dre - et mærke af hovedtelefoner

Film
 Beat (film fra 2000) – en film om forfatteren William  Seward Burroughs, instrueret af Gary Walkow med Courtney Love og Kiefer  Sutherland.

Andet
 Beat (tidsskrift) – et tidsskrift om rockmusik.
Beat - et tysk drengenavn